Холмовское:
 Холмовское (озеро на Пуе) — озеро в Вельском районе Архангельской области, бассейн Пуи
 Холмовское (Приморский район) — озеро в Приморском районе Архангельской области, бассейн Ширши

См. также 
 Холмовское сельское поселение